El término guarda, en esta enciclopedia, puede hacer referencia a:

 Las guardas (libro), las hojas de papel que el encuadernador coloca dobladas por la mitad para unir los pliegos y la cubierta de un libro.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Guarda Veneta, localidad y comuna de la provincia de Rovigo, en la región de Véneto (Italia).
 El distrito de Guarda, un distrito de Portugal.
 Guarda (Portugal), ciudad capital del distrito anterior.
 Guarda (Grisones), comuna en el cantón de los Grisones (Suiza).

Enlaces externos 

 El Diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia Española, tiene una definición para guarda.